Název Rybníky má více obcí:
 Rybníky (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Rybníky (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Rybníky (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Frýdek-Místek

… nebo částí obcí:
 Horní Rybníky (Zábrodí) – část obce Zábrodí v okrese Náchod

Související články 
 Rybník (rozcestník)